Världsmästerskapet i bandy för herrar 1989 var det 16:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i det dåvarande Sovjetunionen 29 januari-5 februari 1989. Sovjetunionen vann turneringen före Finland och Sverige. För Finland innebar det andra raka silvermedaljen. De matcher som spelades i Moskva var de första världsmästerskapsmatcherna i bandy som spelades inomhus, i Olympiahallen.

Resultat

Grundserien

Spel om medaljerna

Bronsmatch

Final

Övrigt

Läggmatch?
I sista grundserieomgången ledde Sovjetunionen med 6-2 mot Finland, och tappade sedan in två mål. Vissa beskyllde Sovjetunionen för att göra det avsiktligt, och slippa Sverige i finalen sedan Sverige, som vunnit mot Sovjetunionen med 3-2 i grundserien, betraktades som starkare än Finland. Finland hade dock vunnit grundseriemötet mot Sverige med 4-2.

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1989
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1989

1989 i Sovjetunionen
Internationella bandytävlingar i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1988/1989
Sportevenemang i Moskva
Sport i Krasnogorsk
1989
Moskva under 1900-talet